Марија Луиса има више значења:

 Марија Луиса (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Марија Луиса, Хосе Димас Галиндо (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Марија Луиса (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Марија Луиса, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Марија Луиса (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Марија Луиса (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Марија Луиса (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Марија Луиса (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Марија Луиса (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Марија Луиса (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Марија Луиса (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Марија Луиса (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику